Горелуха — название нескольких населённых пунктов:
 Горелуха — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Горелуха — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.